Eisingen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Eisingen, Bayern – kommun, 
 Eisingen, Baden-Württemberg – kommun,